Downieville – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sierra, siedziba władz hrabstwa.
 Downieville – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Clear Creek.

Zobacz też